Mikko Lehtonen (né le  à Turku, en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le frère de Matias Lehtonen, également joueur de hockey sur glace professionnel.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kiekko-67 Turku, c'est cependant avec le TPS que Lehtonen fait ses années juniors. Il reste à Turku jusqu'en 2015 où il passe au KooKoo Kouvola. Après un court passage au HV 71 en Suède, il fait un court passage au Tappara avec de revenir avec la formation basée à Jönköping pour la saison 2018-2019. Le , il signe un contrat de deux ans avec le Jokerit, formation finlandaise de la KHL.

Carrière internationale 
Lehtonen représente la Finlande au niveau international. Il participe à ses premières sélections durant la campagne 2015-2016. En 2017, il participe à son premier championnat du monde sénior. Il participe à ses premiers Jeux olympiques en 2018. Lors des championnat du monde de 2019, il est nommé sur l'équipe d'étoile du tournoi.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || TPS U16 || Jr. C SM-sarja Q || 8|| 4|| 7|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || TPS U16 || Jr. C SM-sarja || 27|| 5|| 16|| 21|| 20|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2009-2010 || TPS U17 || Jr. B2 SM-sarja || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja Q || 9|| 3|| 9|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja || 18|| 8|| 15|| 23|| 14|| 12|| 0|| 3|| 3|| 20
|-
| 2010-2011 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga || 12|| 1|| 5|| 6|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja Q || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja || 1|| 0|| 1|| 1|| 6|| 8|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2011-2012 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga || 39|| 8|| 19|| 27|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || TPS || Liiga || 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga || 39|| 6|| 23|| 29|| 30|| 9|| 1|| 1|| 2|| 16
|-
| 2012-2013 || TPS || Liiga || 13|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || TuTo Turku || Mestis || 46|| 5|| 13|| 18|| 14|| 12|| 1|| 7|| 8|| 20
|-
| 2014-2015 || TPS || Liiga || 37|| 0|| 2|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || TuTo Turku || Mestis || 19|| 0|| 9|| 9|| 4|| 15|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
| 2015-2016 || KooKoo Kouvola || Liiga || 60|| 12|| 10|| 22|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || KooKoo Kouvola || Liiga || 43|| 6|| 19|| 25|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HV 71 || SHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 0|| 16|| 0|| 4|| 4|| 4
|-
| 2017-2018 || Tappara || Liiga || 55|| 12|| 17|| 29|| 24|| 16|| 1|| 3|| 4|| 10
|-
| 2018-2019 || HV 71 || SHL || 52|| 5|| 19|| 24|| 30|| 9|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 60|| 17|| 32|| 49|| 20|| 6|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 17|| 8|| 9|| 17|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 9 || 0 || 3 || 3 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 17 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 15 || 1 || 7 || 8|| 2|| 15|| 1|| 6|| 7|| 2

Au niveau international 

| 2009-2010 || align="left"|International-jr. U16 || 1|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"|
|-
| 2010-2011 || align="left"|International-jr. U17 || 15|| 2|| 3|| 5|| 2|| || align="left"|
|-
| 2011 || align="left"|Défi mondial U17 || 5|| 1|| 1|| 2|| 4|| || align="left"|  place
|-
| 2011-2012 || align="left"|International-jr. U18 || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| +4|| align="left"|
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde U18 || 11|| 0|| 2|| 2|| 2|| +4|| align="left"|  place
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U19 || 7|| 0|| 2|| 2|| 6|| -2|| align="left"|
|-
| 2012-2013 || align="left"|International-jr. U20 || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"|
|-
| 2013-2014 || align="left"|International-jr. U20 || 8|| 1|| 1|| 2|| 2|| || align="left"|
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde U20 || 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015-2016 || align="left"|International || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1|| align="left"|
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 16|| 2|| 1|| 3|| 4|| -1|| align="left"|
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 2 || 0 || 2 || 0 || -3 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"|
|-
| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 23 || 5 || 14 || 19 || 2 || +9 || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 1 || 6 || 7 || 0 || +5 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 1|| 3|| 4|| 4|| +7|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 10|| 12|| 2|| +7|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du TuTo Turku
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du HV 71
Joueur du Tappara
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blue Jackets de Columbus